

Кастаніа Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсільванія
 Кастаніа — переписна місцевість, штат Пенсильванія